Ти́хонівка (до 1945 року — Боз, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Посилання 
  Тихонівка на сайті Верховної ради України
  Карта Первомайського району: старі та нові назви
  Тихонівка на картах